John Dunstable (c. 1390 - 1453), compositor anglès de música polifònica
 Dunstable (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts